Wieserbach ist der Name folgender Gewässer: 

in Österreich:
 Wieserbach (Kainach), linker Zufluss der Kainach im Gebiet der Katastralgemeinde Hochtregist, Stadtgemeinde Bärnbach, Bezirk Voitsberg, Steiermark
 Wieserbach (Rötzbach), rechter Zufluss des Rötzbaches im Bezirk Leoben, Steiermark
 Wieserbach (Tobrabach), Zufluss des Tobrabaches im Bezirk Perg, Oberösterreich

 Langwieserbach oder Langwieser Bach, linker Zufluss des Ahrbachs (zum Gelbach) bei Ruppach-Goldhausen, Westerwaldkreis in Rheinland-Pfalz

Siehe auch:
 Wiesenbach